Klenje – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Golubac
 Klenje – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Bogatić
 Klenje – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka